Клаїч () — хорватське прізвище. Відомі носії:
 Вєкослав Клаїч — хорватський історик і письменник
 Нада Клаїч — видатна хорватська медієвістка